Navnet og ordet Dan har flere betydninger eller specialiseringer, der kan inddeles i tre grupper efter deres oprindelse:

På Nordisk:
 Dan (drengenavn) – et drengenavn, afledt af Halvdan.
 Kong Dan – dansk sagnkonge, må formodes at være identisk med Halvdan den Gamle, den danske kongeslægts stamfar.
 Dan 2. – dansk sagnkonge, nævnt af Saxo
 Dan 3. – dansk sagnkonge, nævnt af Saxo
 En dan eller dane et medlem af folkeslaget danerne, en gammel betegnelse for indbyggerne i Danmark

På Semitisk eller Hebraisk:
 Dan (bibelsk figur) – en af Jakobs sønner
 Dan (stamme) – en af Israels tolv stammer, opkaldt efter stamfaderen Dan, Jakobs søn.
 Dan (kibbutz) – en kibbutz i det nordlige Israel.
 Dan (vandløb) – et af de tre store vandløb som danner Jordanfloden i Israel.

På Japansk:
 Dan (grad) – en grad i japansk kampsport.

Andet betydning
 Dan (film) – dansk børnefilm fra 1997 instrueret af Jonathan Nyman